Tuukaq Teatret tidligere stavet Tûkak er et grønlandsk-dansk kulturhus, hvor der i 70-, 80- og 90'erne har været en godkendt skuespilleruddannelse for grønlændere. Det ligger i Fjaltring ved Lemvig. Reidar Nilsson er hovedperson i teatrets historie.

Eksterne henvisninger 
Tuukkaq Teatret

Kultur i Grønland
Lemvig